Ldd nebo ldd může být:

 ldd (Unix) – unixový nástroj
 Ldd (instrukce) – instrukce procesoru Z80 a procesorů AVR